Кодд () — английская фамилия.

Известные носители 
  — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии (2007) и Национальной лиги камоги (2009) в составе команды графства Уэксфорд, дочь Кит Кодд.
  (род. 1978) — канадский игрок в лакросс в составе клубов Национальной лиги лакросса.
  (род. 1986) — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии (2007, 2010—2012) и Национальной лиги камоги (2009—2011) в составе команды графства Уэксфорд.
 Кодд, Джейми — британский жокей, победитель Чемпионских ирландских национальных охотничьих скачек (2014, 2017, 2019), обладатель 2-го места на скачках «Гранд Нейшнл» (2017).
 Кодд, Джеральдин — ирландский игрок в камоги, чемпион Ирландии в составе клуба «Ратньюр» (1995).
  (1869—1927) — американский бейсболист и политик, мэр Детройта (1905—1906), член Палаты представителей США от штата Мичиган (1921—1923).
 Кодд, Кит (ур. Кехо) — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команд Дублина (1965, 1966) и Уэксфорда (1975), межпровинциальная чемпионка в составе команды Ленстера (1965, 1968), мать Айн Кодд.
  (1908—1999) — южноафриканский ботаник-систематик, директор Ботанического исследовательского института (1963—1973).
  (1929—2008) — ирландский хёрлер и музыкант, чемпион Ирландии (1956) и Национальной лиги хёрлинга (1958) в составе команды Уэксфорда, дед Пола Кодда.
  (род. 1976) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды Уэксфорда (1996) и финалист клубного чемпионата Ирландии в составе клуба «Ратньюр» (1999), внук Мартина Кодда.
  (Патрик Кодд; ум. 2006) — ирландский политик, член Сената Ирландии (1975—1977), председатель Совета графства Уэксфорд (1984—1985).
 Кодд, Рэй — британский регбист, финалист кубка Регбийного союза (1975) в составе клуба «Росслин Парк».
 Кодд, Томас — тренер ирландского клуба по игре в хёрлинг «Сент-Мартинс».
  (1838—1887) — британский инженер, изобретатель бутылки для газированных напитков, закрываемой шариком под давлением газа.
 Кодд, Эдгар (1923—2003) — британский учёный, теоретик реляционных баз данных.

См. также